Il singolare del Forest Hills Tennis Classic 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Meghann Shaughnessy era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gisela Dulko ha battuto in finale 6–2, 6–2 Virginie Razzano.

Teste di serie

  Virginie Razzano (finale)
  Meilen Tu (quarti di finale)

  Gisela Dulko (campionessa)
  Aiko Nakamura (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Forest Hills Tennis Classic 2007